– japoński łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Wicemistrz olimpijski z Pjongczangu (2018) i dwukrotny brązowy medalista olimpijski z Pekinu (2022), mistrz (2022) i dwukrotny wicemistrz świata (2017, 2018), mistrz (2019) i wicemistrz czterech kontynentów (2018), medalista finału Grand Prix, zwycięzca zimowych igrzysk azjatyckich (2017), mistrz świata juniorów (2015), zwycięzca finału Junior Grand Prix (2014) oraz 4-krotny mistrz Japonii (2017–2020).

Osiągnięcia

Rekordy świata

Od sezonu 2018/2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Japońscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Nagoi
Urodzeni w 1997